Александр Гейштор (; 17 июля 1916, Москва — 9 февраля 1999, Варшава) — польский историк, медиевист, президент Польской академии наук.

Биография 
Александр Гейштор родился в Москве, куда его семья (принадлежавшая к дворянам герба Гейштор) переехала из родной Белоруссии во время Первой мировой войны. С 1921 г. семья проживала в Варшаве.

Окончил исторический факультет Варшавского университета (1937). Принимал участие в сентябрьской кампании 1939 г. в качестве подхорунжего запаса. Во время нацистской оккупации Польши работал в Бюро информации и пропаганды главного командования Армии Крайовой, где был одним из руководителей отдела информации. Участвовал в Варшавском восстании 1944 года. Одновременно с подпольной деятельностью преподавал в Тайном университете, в 1942 защитил докторскую диссертацию.

С июля 1945 г. — адъюнкт Государственного института истории искусств и инвентаризации памятников. С сентября 1945 г. — адъюнкт, с 1949 г. — экстраординарный профессор средневековой истории Польши и вспомогательных исторических дисциплин Варшавского университета. До 1975 г. был директором Института истории Варшавского университета. С 1960 г. — ординарный профессор. Читал лекции в университете до конца жизни.

В 1964 г. Гейштор подписал письмо 34-х интеллектуалов председателю Совета министров Юзефу Циранкевичу, в котором содержался призыв к изменению польской культурной политики в соответствии с правами, закреплёнными в Конституции. После гонений на «подписантов» со стороны властей он подписал письмо в The Times, в котором говорилось, что в Польше нет политических репрессий и подвергалось критике Радио «Свободная Европа» (но не содержалось отказа от содержания предыдущего письма). Во второй половине 1970-х участвовал в деятельности организации оппозиционной интеллектуальной элиты Польское независимое соглашение.

Когда в январе 1971 г. было принято решение о восстановлении Королевского замка в Варшаве, Гейштор стал членом Гражданского комитета реконструкции. С 1971 — академик Польской академии наук. С 1975 г. — заместитель председателя комитета по реконструкции Королевского замка, был первым директором музея Королевского замка (до 1991 г.). Занимался научными проблемами истории замка, первые его публикации на эту тему относятся ещё к 1950-м годам.

С 12 декабря 1980 по 1984 г. и в 1990—1992 гг. — президент Польской академии наук. С 1986 г. являлся членом Консультативного совета при председателе Государственного совета Войцехе Ярузельском. В 1989 г. — участник Круглого стола («площадки» для диалога власти и оппозиции), официально в составе правительственной делегации, но одновременно пользовался и доверием представителей «Солидарности».

В 1986-1992 гг. — председатель Варшавского научного общества. В 1984 г. был членом Гражданского комитета празднования 40-летия Варшавского восстания. В 1994 г. был одним из основателей Пултуской академии гуманитарных наук, которая в 2002 г. была названа его именем.

9 февраля 1999 года скончался.

Труды 
Автор более 500 публикаций, в том числе:
 Historia Polski (в соавторстве; 1947)
 Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych (1948)
 Zarys nauk pomocniczych historii (1948), книга, которой пользовались несколько поколений студентов.
 Zarys dziejów pisma łacińskiego (1972)
 Zamek Królewski w Warszawie (1973)
 Mitologia Słowian (1982)
 Dzieje Mazowsza do 1526 roku (в соавторстве с профессором Хенриком Самсоновичем)
 La Pologne et l’Europe au Moyen Age. Warszawa, P.W.N. Conférence au Centre Scientifique à¨Paris de l’Académie Polonaise des Sciences le 10 décembre 1962.
 Società e cultura nell’alto Medioevo Polacco. Ossolineum 1965. Conférence à l’Académie Polonaise des Sciences à Rome le 5 novembre 1963.

Публикации в России 
 
  ||

Награды и признание 
 Командорский крест со звездой ордена Возрождения Польши (1993)
 Орден Белого Орла (1994)
 Государственная премия I степени (1986)
 Почётный гражданин Варшавы (1992) и Пултуска
 член многих академий наук и научных обществ разных стран мира
 Почётный доктор Сорбонны и Ягеллонского университета в Кракове, университета Адама Мицкевича и Люблинского католического университета

Примечания

Ссылки 
 Основные работы

Польские повстанцы
Медиевисты Польши
Почётные граждане Варшавы
Почётные граждане Пултуска
Почётные доктора Парижского университета
Члены Польского исторического общества
Исследователи славянского язычества
Выпускники Национальной школы хартий
Президенты Польской академии наук
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
Почётные доктора университета имени Адама Мицкевича в Познани